Thomas Gold peut faire référence à :

 Thomas Gold (1920-2004), astrophysicien et cosmologiste d'origine autrichienne
 Thomas Gold, DJ et compositeur allemand